Не следует путать с деревней Конёво, также расположенной в Конёвском сельском поселении Шарьинского района

Конёво — село в составе Конёвского сельского поселения Шарьинского района Костромской области России.

География 
Село расположено на берегу реки Ветлуги.

История 
Основано в 1875 году, когда была построена Введенская церковь.

Согласно переписи населения 1897 года в селе проживало 22 человека (9 мужчин и 13 женщин).

Согласно Списку населенных мест Костромской губернии в 1907 году село относилось к Глушковской волости Ветлужского уезда Костромской губернии. По сведениям волостного правления за 1907 год в нём числилось 6 крестьянских дворов и 28 жителей.

Население

Примечания 

Населённые пункты Шарьинского района